Condado de Camden (Carolina do Norte)
Condado de Camden (Geórgia)
Condado de Camden (Nova Jersey)
Condado de Camden (Missouri)

Desambiguações de topônimos